San Giuliano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Giuliano Milanese, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 San Giuliano (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Torino, 
 San Giuliano (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Piacenza, 
 San Giuliano (ort i Italien, Sicilien), Provincia di Siracusa, 
 San Giuliano (ort i Italien, Veneto), Provincia di Padova, 
 San Giuliano (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar